Чемпионат Португалии по футболу 1999/2000 годов является 66-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 17-й раз в своей истории стал «Спортинг». В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 739 голов (в среднем 2,42 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1999/2000
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1999 году
Спорт в Португалии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000